Sedlec je název více míst:
 1. Sedlec (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 2. Sedlec (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 3. Sedlec (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 4. Sedlec (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav (k. ú. Sedlec u Mikulova)
 5. Sedlec (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 6. Sedlec (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 7. Sedlec (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 8. Sedlec (Praha) – čtvrť v hlavním městě Praze
 Sedlec (zámek, Praha) – zámek v Praze
 9. Sedlec (Karlovy Vary) – čtvrť v městě Karlovy Vary
 Sedlec (zámek, okres Karlovy Vary) – zámek v Karlových Varech
 Sedlec (odbočka) – železniční odbočka
 10. Sedlec (Kutná Hora) – čtvrť v městě Kutná Hora
 Sedlec (zámek, okres Kutná Hora) – zámek v Kutné Hoře
 11. Sedlec (Korozluky) – ves v obci Korozluky v okrese Most
 12. Sedlec (Křešice) – ves v obci Křešice v okrese Litoměřice
 13. Sedlec (Lanžov) – ves v obci Lanžov v okrese Trutnov
 14. Sedlec (Mšeno) – ves v obci Mšeno v okrese Mělník
 15. Sedlec (Poběžovice) – ves v obci Poběžovice v okrese Domažlice
 16. Sedlec (Starý Plzenec) – ves v obci Starý Plzenec v okrese Plzeň-jih
 17. Sedlec (Svatý Jan pod Skalou) – ves v obci Svatý Jan pod Skalou v okrese Beroun
 18. Sedlec (Temelín) – ves v obci Temelín v okrese České Budějovice
 19. Sedlec (Vraclav) – ves v obci Vraclav v okrese Ústí nad Orlicí
 20. Sedlec (Žebrák) – ves v obci Žebrák v okrese Beroun
 21. Sedlec (Sedlec-Prčice) – část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)

Slovo Sedlec je součástí názvů:
 22. Sedlec-Prčice – město v okrese Příbram
 23. Sedlec u Radonic – ves v obci Radonice v okrese Chomutov
 24. Sedlec (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u osady Sedlec u Radonic v okrese Chomutov
 25. Sedlec (hradiště) – hradiště v okrese Karlovy Vary

Externí odkazy